The Devil é um filme mudo estadunidense de curta metragem, do gênero dramático, lançado em 1908, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Harry Solter
Claire McDowell
George Gebhardt
D. W. Griffith
Arthur V. Johnson
Florence Lawrence
Jeanie Macpherson
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco